Springvale Airport kan syfta på följande platser:

Australien 

 Springvale Airport (flygplats i Australien, Queensland), Diamantina, 
 Springvale Airport (flygplats i Australien, Western Australia), Halls Creek, 

Robotskapade Australienförgreningar